Bisley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Bisley – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Simon Bisley – brytyjski rysownik komiksów